Блатска () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Хаджидимово. Находится примерно в 2 км к северо-востоку от центра города Хаджидимово и примерно в 84 км к юго-востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 618 человек.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области